De nombreuses villes ont nommé une voie publique (avenue, esplanade, place, rue, pont, etc.) nommées en hommage au maréchal Ferdinand Foch (1851-1929) :

Foch street à Melbourne.
 Foch street à Wynnum dans le Queensland.

Avenues
 L'avenue Maréchal Foch à Bruxelles.

Rues
 Rue du Maréchal Foch à Châtelet
 Rue du Maréchal Foch à Tellin
 Rue du Maréchal Foch à Virton

Rues
 La rue Foch, arrondissement de Verdun à Montréal.
 Rue Maréchal-Foch, quartier Saint-Sacrement à Québec
Rue Foch, secteur Saint-Jean-sur-Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu

Places
Place et croissant Foch, quartier Fabreville à Laval

L'avenue Foch à  Brazzaville.

Marshal Foch street à La Nouvelle-Orléans en Louisiane.
 Foch street à Cambridge dans le Massachusetts.

Avenues
 L'avenue Foch à Brest
 L'avenue Maréchal-Foch à Brive-la-Gaillarde
 L'avenue Maréchal-Foch à Béziers
 L'avenue du Maréchal-Foch à Chatou
 L'avenue Foch à Dijon
 L'avenue Foch au Havre
 L'avenue Foch à La Garenne-Colombes
 L'avenue Foch à Lille
 L'avenue Foch à Lyon
 L'avenue du Maréchal-Foch à Marseille
 L'avenue Foch à Metz
 L'avenue Foch à Montmorency
 L'avenue Foch à Nancy
 L'avenue du Maréchal-Foch à Nice
 L'avenue Foch, voie du  de Paris
 L'avenue du Maréchal-Foch à Saumur
 L'avenue du Maréchal-Foch à Toul
 L'avenue du Maréchal-Foch au Touquet-Paris-Plage
 L'avenue Foch à Vernon 
 L'avenue Foch à Vincennes 

Boulevards
 Boulevard du Maréchal-Foch à Angers
 Boulevard du Maréchal-Foch à Antibes
 Boulevard Maréchal-Foch à Dieppe
 Boulevard Maréchal-Foch à Grenoble

 Places
 Place Maréchal-Foch à Nantes
 Place du Maréchal-Foch à Rouen

Rues
 rue du Maréchal-Foch à Abbeville
 rue du Maréchal-Foch à Aix-en-Provence
 rue du Maréchal-Foch à Arles
 rue du Maréchal-Foch à Bordeaux
 rue du Maréchal-Foch à Cannes
 rue du Maréchal-Foch à Cassel (Nord) où Foch avait établi un temps son état-major
 rue du Maréchal-Foch à Clermont-Ferrand
 rue du Maréchal-Foch à Cravanche (Territoire de Belfort)
 rue du Maréchal-Foch à Dunkerque
 rue du Maréchal-Foch à La Madeleine (Nord)
 rue du Maréchal-Foch à Limoges
 rue du Maréchal-Foch à Longueau
 rue Maréchal-Foch à Lorient
rue du Maréchal-Foch à Lys-lez-Lannoy
 rue Maréchal-Foch à Margny-lès-Compiègne
 rue Foch à Montpellier
 rue du Maréchal-Foch à Noyon
 rue du Maréchal-Foch à Pau
 rue du Maréchal-Foch à Péronne
 rue du Maréchal-Foch à Roubaix
 rue du Maréchal-Foch à Saint-Avold (Moselle)
 rue du Maréchal-Foch à Saint-Brieuc
 rue du Maréchal-Foch à Sainte-Geneviève-des-Bois_(Essonne)
 rue du Maréchal-Foch à Saint-Quentin
 rue du Maréchal-Foch à Sarreguemines
 rue du Maréchal-Foch à Strasbourg
 rue Maréchal-Foch à Tarbes, sa ville natale
 rue du Maréchal-Foch à Versailles

rue Foch à Beyrouth

Place Foch Diégo Suarez Antsiranana

Aleja Marszałka Ferdinanda Focha à Cracovie.
 Marszałka Ferdynanda Focha à Chrzanów.
 Marszałka Ferdynanda Focha à Gdańsk.
 Marszałka Ferdynanda Focha à Nowy Dwór Mazowiecki.
 Ulica Ferdynanda Focha à Bydgoszcz
 ulica Focha à Gdynia.
 Ferdynanda Focha à Częstochowa.
 Marszałka Ferdynanda Focha à Grudziądz.
 ulica Focha à Ostrowiec Świętokrzyski.
 ulica Focha à Pruszków.
 Ulica Wybrzeże Focha à Przemyśl.
 Marszałka Focha à Radom.

Foch Road à Singapour.

Voir aussi 
 

Foch Avenue
Ferdinand Foch